Il singolare del torneo di tennis WTA Bratislava 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Maja Matevžič che ha battuto in finale Iveta Benešová 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Nathalie Dechy (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Rita Grande (semifinali)
 Elena Lichovceva (secondo turno)

 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Iroda Tulyaganova (secondo turno)
 Magüi Serna (primo turno)
 Laura Granville (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2002